Quenzel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Quenzel (1896–1966), deutscher Grafiker, Zeichner und Hochschullehrer
 Gudrun Quenzel (* 1971), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin